Герайзаде — фамилия.

Известные носители 
 Герайзаде, Акиф Паша оглы (род. 1938) — почвовед.
 Герайзаде, Вагиф Азизага оглы (род. 1961) — азербайджанский композитор.